|-
| 189601 - || || 30 de novembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 189602 - || || 1 de desembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 189603 - || || 1 de desembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 189604 - || || 1 de desembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 189605 - || || 4 de desembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 189606 - || || 4 de desembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 189607 - || || 5 de desembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 189608 - || || 5 de desembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 189609 - || || 5 de desembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 189610 - || || 30 de desembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 189611 - || || 30 de desembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 189612 - || || 30 de desembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 189613 - || || 25 de desembre de 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 189614 - || || 19 de desembre de 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 189615 - || || 4 de gener de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189616 - || || 19 de gener de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189617 - || || 20 de gener de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189618 - || || 24 de gener de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189619 - || || 29 de gener de 2001 || Oaxaca || J. M. Roe
|-
| 189620 - || || 29 de gener de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189621 - || || 1 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189622 - || || 17 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189623 - || || 19 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189624 - || || 22 de febrer de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 189625 - || || 18 de març de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 189626 - || || 26 d'abril de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 189627 - || || 24 d'abril de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189628 - || || 17 de maig de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189629 - || || 22 de maig de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189630 - || || 15 de juny de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 189631 - || || 15 de juny de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189632 - || || 13 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 189633 - || || 17 de juliol de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 189634 - || || 20 de juliol de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189635 - || || 17 de juliol de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 189636 - || || 17 de juliol de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 189637 - || || 21 de juliol de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 189638 - || || 21 de juliol de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 189639 - || || 16 de juliol de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 189640 - || || 16 de juliol de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 189641 - || || 16 de juliol de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 189642 - || || 22 de juliol de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189643 - || || 19 de juliol de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 189644 - || || 19 de juliol de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 189645 - || || 20 de juliol de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189646 - || || 25 de juliol de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 189647 - || || 25 de juliol de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 189648 - || || 29 de juliol de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 189649 - || || 29 de juliol de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189650 - || || 29 de juliol de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189651 - || || 6 d'agost de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 189652 - || || 11 d'agost de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 189653 - || || 15 d'agost de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 189654 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189655 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189656 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189657 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189658 - || || 17 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189659 - || || 17 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189660 - || || 22 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189661 - || || 23 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 189662 - || || 24 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189663 - || || 22 d'agost de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 189664 - || || 24 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189665 - || || 10 de setembre de 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 189666 - || || 10 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189667 - || || 10 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189668 - || || 12 de setembre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 189669 - || || 11 de setembre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 189670 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189671 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189672 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189673 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189674 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189675 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189676 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189677 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189678 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189679 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189680 - || || 17 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189681 - || || 20 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189682 - || || 20 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189683 - || || 20 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189684 - || || 20 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189685 - || || 20 de setembre de 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 189686 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189687 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189688 - || || 17 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189689 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189690 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189691 - || || 20 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189692 - || || 20 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189693 - || || 27 de setembre de 2001 || Fountain Hills || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| 189694 - || || 27 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189695 - || || 21 de setembre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 189696 - || || 21 de setembre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 189697 - || || 7 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 189698 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189699 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189700 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
|}

9